Владимир Белый:
 Белый, Владимир Алексеевич (1922—1994) — белорусский учёный в области механики металлополимерных систем, трения и композиционного материаловедения.
 
 Белый, Владимир Яковлевич (род. 1944) — советский и украинский учёный.